(родился 5 февраля 1951 года) — японский актёр, певец и сэйю, сотрудничающий с 81 Produce.

Биография 
Родился в Токио 5 февраля 1951 года, настоящее имя при рождении . 

С раннего возраста по семейным обстоятельствам воспитывался бабушкой и дедушкой. В возрасте трёх лет присоединился к детской театральной труппе «Himawari Theater Group».  Дебютировал в радиопостановке «Fuku-chan» в возрасте 5 лет. С 1957 года входит в Токийский актерский кооператив. 

Был пионером в области озвучивания. Его дебютная работа как сэйю состоялась в аниме Space Patrol Hopper (1965).

Параллельно с карьерой озвучивания появлялся во многих телесериалах до середины 1970-х годов, пока не стал членом 81 Produce. 

Помимо работы сэйю также выступает в театре, кроме того руководит постановками спектаклей и занимается другой сценической деятельностью, сосредоточенной на мюзиклах. Выступает в радиопередачах.

Женат, имеет сына и дочь. По совету жены он изменил свое имя на «Такаки Накао». Среди друзей его называют «Томо-тян».

В 2017 году на церемонии Seiyu Awards получил Награду имени Кэя Томиямы.

Голос 
Благодаря своему уникальному голосу часто озвучивает персонажей-антигероев, обладающих эксцентричными, отчуждёнными, извращёнными, жестокими, садистскими и нечеловеческими характерами, с искажёнными слегка пронзительными голосами. Наиболее известен по ролям в аниме Anpanman (Байкинман), Armitage III (Рене Д'Анклод), Dragon Ball Z (Фриза), Ghost Stories (Кая), «Блич» (Маюри Куроцути) и One Piece (Цезарь Клаун).

Работы 
 King of Bandit Jing (Кир)
 Weiss Kreuz (Фарфарелло)
 Блич (Куроцути Маюри)
 Dragon Ball Z (Фриза)
 Классические истории (Дионис)
 Сион и король (Осаму Камидзоно)
 Вперёд, Анпанман! (Байкинман)
 Стеклянная маска (Мицугу Химэкава)
 Повелитель призраков (Бьон)
 Реквием из Тьмы (Матайти)
 Школа детективов Къю (Ёсио Накадзима)
 Rockman.EXE (Снейкмен)
 Rockman.EXE Beast (Зоано Снейкмен)
 Ghost Stories (аманодзяку / Кая)
 Убежище ангела (Серафита)
 Александр [ТВ] (Динократос)
 Rurouni Kenshin (Иидзука)
 Леди-Дьявол (Джейсон Бейтс)
 Армитаж III (Рене Д'Анклод)
 Пластиковая малышка (Роджер)
 Nozomi Witches (Морино)
 Счастливое семейство Муми-троллей (Снифф)
 Герои пяти планет (Декорс)
 Плачущий убийца (Так Юэнь Ко)
 Топо Джиджио (Топо Джиджио)
 Искатели приключений в космосе (Бинта)
 High School! Kimen-gumi (Нодзио Асита)
 Касание [ТВ] (Исаму Нисимура)
 Igano Kabamaru (Кабамару)
 Hyakujuu Ou Golion (Такаси Сироганэ)
 Zero Tester Chikyuu wo Mamore! (Го Арайси)
 Rosario + Vampire (Тадаси Ванибути)
 One Piece: Strong World (Индиго)
 One Piece (Эрик, Цезарь Клаун)
 Montana Jones (Альфред Джонс)
 Mahou Shoujo Site (Администратор сайта №7(Нана))

Ссылки